osjetljivost (biologija), u biologiji, je sposobnost organizma da reagira na podražaj iz svojega vanjskoga ili unutarnjeg okruženja mijenjanjem vlastitoga stanja i vlastitom aktivnošću. U viših organizama to obuhvaća pretvorbu podražaja u živčane impulse, koji se živcima prenose do određenih područja u mozgu; ondje se analiziraju, nakon čega slijedi odgovarajuća reakcija. Osjetljivost je proces kojim organizam trajno uspostavlja sebi prikladnu ravnotežu. Živo biće nije nužno osjetljivo na sve promjene u okolini, već redovito reagira samo na one podražaje koji su biološki značajni te na one za koje je u organizmu razvijen reaktivni mehanizam (osjetilni sustav). Da bi pobudili reakciju, podražaji moraju biti odgovarajuće jačine (intenziteta); za one koji nisu dovoljno jaki, kaže se da se nalaze ispod praga osjetljivosti (subliminalni podražaji).  Osjetljivost u biljaka očituje se u reagiranju na različite podražaje iz okoline (na primjer na djelovanje sile teže, svjetlosti, različitih kemijskih tvari, pritisak vode i tvrdih predmeta) nekim oblikom gibanja (nastije; taksije; tropizmi). Za primanje tih podražaja, biljke u stanicama imaju različite receptore iz kojih se u susjedna tkiva odašilju akcijski potencijali; oni mijenjaju turgor stanica, što uzrokuje gibanje organa. Receptori za primanje svjetlosnih podražaja (na primjer karotenoidi, kriptokromi, fitokromi) uzrokuju gibanja organa ili posreduju u reakcijama kojima se aktiviraju geni u jezgri, čime se pokreću fotomorfogenetski procesi u razvoju biljke.
 osjetljivost (psihologija), u psihologiji, je čuvstvena pobudljivost. U psihofizici, funkcionalno obilježje osjetnoga sustava koje pokazuje koliko neki podražaj mora biti intenzivan da izazove osjet djelujući na osjetni sustav, odnosno kolika mora biti razlika u jačini (intenzitetu) dvaju podražaja da bi oni izazvali osjete različita intenziteta. Što je intenzitet podražaja koji dovodi do osjeta manji, osjetni sustav ima bolju apsolutnu osjetljivost. Što je manja razlika u jačini podražaja koji izazivaju različite intenzitete osjeta, osjetni sustav ima bolju diferencijalnu osjetljivost. U psihometriji, osjetljivost ili diskriminativnost jedno je od metrijskih obilježja psiholoških mjernih postupaka (psihološki testovi), koje pokazuje koliko dobro mjerni postupak omogućuje razlikovanje ispitanika u mjerenoj osobini.
 osjetljivost (fizika), u fizici i tehnici, je svojstvo sustava koje pokazuje kako se on vlada pri promjenama promatranih veličina. Teorija osjetljivosti posebna je znanstvena disciplina koja proučava valjanost sustava u uvjetima neželjenih promjena veličina i istražuje veze između početnih i dinamičkih stanja sustava.

Izvori